

Відомі носії 
 Зейналов Едуард Джангірович (1963) — український політик.
 Зейналов Руслан Бахтіярович (1982) — український та азербайджанський футболіст, півзахисник.

Зейналова 
 Зейналова Ірада Автанділівна (1972) — російська журналістка, кореспондент, телеведуча.
 Зейналова Світлана Автанділівна (1977) — російська радіо — і телеведуча.